Nikolaj Michajlovič Maksimov
Maksim Gennad'evič Maksimov
Grigorij Petrovič Maksimov
Vasilij Maksimovič Maksimov
Ekaterina Sergeevna Maksimova
Aleksej Maksimov
Irina Maksimova